Cnidium apioideum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Cnidium apioideum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
apioideum